Łukasz Kubot e Marcelo Melo eram os defensores do título de 2017, mas foram eliminados na segunda rodada por Jonathan Erlich e Marcin Matkowski.  Mike Bryan e Jack Sock foram campeões. Este foi o 17º título de Mike Bryan em Duplas Masculinas em torneios do Grand Slam, o primeiro sem seu irmão Bob. Com o resultado, ele se tornou o recordista de títulos da categoria e voltou ao posto de número 1 do ranking de duplas da ATP.

As duplas cabeças de chave foram anunciadas no dia 27 de junho de 2018 e a chave foi sorteada no dia 29 de junho de 2018.

Cabeças de Chave 

  Oliver Marach /  Mate Pavić (Primeira rodada)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (Segunda rodada)
  Henri Kontinen /  John Peers (Primeira rodada)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (Segunda rodada)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (Quartas-de-final)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (Terceira rodada)
  Mike Bryan /  Jack Sock (Campeões)
  Nikola Mektić /  Alexander Peya (Terceira rodada)

<ol start="9">
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Segunda rodada)
  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (Primeira rodada)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (Segunda rodada)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (Segunda rodada, abandono)
  Raven Klaasen /  Michael Venus (Final)
  Ben McLachlan /  Jan-Lennard Struff (Quartas-de-final)
  Dominic Inglot /  Franko Škugor (Semifinais)
  Max Mirnyi /  Philipp Oswald (Primeira rodada)

Chave

Finais

Metade Superior

Seção 1

Seção 2

Metade Inferior

Seção 3

Seção 4

Ligações externas
 Chave de duplas

D
Torneio de Wimbledon - Duplas masculinas